Preda – persona o animale che subisce la predazione
 Preda (Prey) – romanzo di Michael Crichton del 2002

Persone
 Cristian Preda (1966-), politico e docente rumeno.
 Ștefan Preda (1970-), calciatore rumeno.
 Marin Preda (1922-1980), romanziere rumeno.